Vereinigte Partei steht für:

 Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands (VKPD) 
 Vereinigte Sozialistische Partei (VSP, Deutschland)
 Vereinigte Partei der Roma des Kosovo (PREBK)
 Vereinigte Kommunistische Partei Nepals (Maoistisch) (VKPN (M))
 Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV)
 Vereinigte Demokratische Partei, früherer Name für die Minju-Partei (Südkorea, 2008) (, Minju-dang, Demokratische Partei)
 United Democratic Party – Caprivi Freedom, Namibia
 Vereinigte Volkspartei – Sozialistische Partei, Island 
 Vereinte Äthiopische Demokratische Partei/Medhin
 Parti socialiste unifié (PSU, Frankreich) 
 Kommunistische Partei Nepals (Vereinigte Marxisten-Leninisten) (CPN (UML), Nepal)
 Birleşik Kıbrıs Partisi, Nordzypern 
 Verenigde Senioren Partij (VSP, Niederlande) 
 Izquierda Unida (IU, Spanien)
 Enomeni Dimokrates (EDI, Zypern)

oder auch:
 Demokratische Vereinte Partei, Minju-tonghap-dang (), Partei in Südkorea